

Село:
 Давидки — Житомирська область, Горщиківська сільська громада
 Давидки — Житомирська область, Народицька селищна громада

Давидки () — село, Мінська область, Вілейський район